European Tour 2013/2014 – Turniej 1 − pierwszy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 6-9 czerwca 2013 w Universiada Hall w mieście Sofia w Bułgarii.

W finale turnieju zwyciężył John Higgins, który pokonał Neila Robertsona 4−1.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 142, 131, 115, 111, 106, 105, 105  Neil Robertson
 142, 126, 101, 100  Anthony McGill
 136  David Gilbert
 134  Matthew Stevens
 133, 102  Mark Williams
 130, 107  Robert Milkins
 129  Stuart Carrington
 126, 111, 105, 100  Ronnie O’Sullivan
 124  David Grace
 123, 123, 115  Barry Hawkins
 121  Judd Trump
 120  Mark King
 119  Jamie Jones
 118, 112, 102, 100  John Higgins

 112, 110  Anthony Hamilton
 112  Scott Donaldson
 112  Jack Lisowski
 112  Dominic Dale
 108  Kurt Maflin
 105, 100  Jimmy Robertson
 105  Alfie Burden
 105  Paul Davison
 104  Graeme Dott
 104  Daniel Wells
 102  Fraser Patrick
 102  Joel Walker
 101  Shaun Murphy

Bibliografia 
 ET 1 na snooker.org
 Drabinka turniejowa ET 1

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Bułgarii
Sport w Sofii